Eroberung von Chusan steht für:

 Eroberung von Chusan (1840), die erste Eroberung der Stadt Dinghai auf der Insel Zhoushan durch britische Truppen
 Eroberung von Chusan (1841), die zweite Eroberung der Stadt Dinghai auf der Insel Zhoushan durch britische Truppen